Die russische Freie-Pyramide-Meisterschaft ist ein Billardturnier zur Ermittlung der nationalen Meister Russlands in der Disziplin Freie Pyramide, das zumeist jährlich ausgetragen wird.

Rekordsiegerin ist die fünfmalige Meisterin Diana Mironowa. Bei den Herren war Artjom Balow mit zwei Titeln am erfolgreichsten.

Herrenturnier

Die Turniere im Überblick

Rangliste

Damenturnier

Die Turniere im Überblick

Rangliste

Einzelnachweise 

Freie Pyramide
Russland, Freie Pyramide